Giovanni Piccolomini ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Piccolomini (1475–1537), italienischer Kardinal
 Giovanni Battista Piccolomini (* um 1575; † 1637), italienischer Bischof
 Giovanni Pompeo Piccolomini (1694–1765), italienischer Adliger, Herzog von Amalfi, Graf von Celano und Herr von Náchod
 Giovanni Venceslao Piccolomini (1695–1742), italienischer Adliger, Herzog von Amalfi und Besitzer der Herrschaft Náchod